Название «Се́верное» носят электродепо метрополитена:
 Северное (электродепо, Москва)
 Северное (электродепо, Санкт-Петербург)